YSD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Suffield (Alberta) (Canada)